Гри́нсборо ( ) — город в США, в штате Северная Каролина. До 1895 года название писалось Greensborough. Основан в 1809 году. Назван в честь генерала Натаниэля Грина (Nathanael Green), участника войны за независимость.

Население 299 035 человек по данным на 2020 год. В городе находится крупнейшая за пределами Вьетнама диаспора горных жителей тхыонгов.

История 
3 ноября 1979 года в городе произошёл расстрел (известный как бойня в Гринсборо) членами Ку-Клукс-Клана местных леворадикальных активистов, протестовавших против сегрегации на производстве. Суд, состоявшийся по результатам событий, осудил не только убийц, но ряд местных полицейских за сотрудничество с Ку-Клукс-Кланом.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 131,8 квадратных миль (341,4 км2), из которых 126,5 квадратных миль (327,7 км2) — это земля и 5,3 квадратных мили (13,7 км2), или 4,01 %, — вода.

Гринсборо расположен среди холмов Пьемонта в Северной Каролине, на полпути между голубым хребтом штата и Грейт-Смоки-Маунтинс на Западе и атлантическими пляжами и внешними берегами на востоке.

Образование

Высшее образование 
В городе находится много крупных высших учебных заведений.

Колледжи и университеты 
 Колледж Беннетта (Bennett College)
 Юридический университет (Elon University School of Law)
 Колледж Гринсборо (Greensboro College)
 Колледж Гилфорда (Guilford College)
 Государственный технический и сельскохозяйственный университет Северной Каролины (North Carolina Agricultural and Technical State University)
 Университет Северной Каролины в Гринсборо (University of North Carolina at Greensboro)
 Высшая школа богословия (Carolina Graduate School of Divinity)

Достопримечательности 

  (Bicentennial Garden)
  (International Civil Rights Center and Museum)
  (Greensboro Arboretum)
  (Blandwood Mansion and Gardens)
  (World War Memorial Stadium)
  (Greensboro Coliseum Complex)
  (Newbridge Bank Park)
  (Guilford Courthouse National Military Park)
  (Greensboro Science Center)

СМИ

Газеты 
Greensboro News & Record является основной ежедневной газетой в Гринсборо.

Промышленность 
Наиболее известная промышленная продукция — это седельные тягачи Volvo VNL. Также город известен джинсами Wrangler.

В городе расположена штаб-квартира автомобилестроительной компании Mack Trucks.

Города-побратимы 
  Монбельяр, Франция
  Кишинёв, Молдова
  Инкоу, Китай

Примечания

Ссылки 

Города Северной Каролины
Окружные центры Северной Каролины